Села:
Удрицьк — село Дубровицького району Рівненської області

Транспорт:
 Удрицьк — прикордонна залізнична станція Львівської залізниці

Інше:
 Удрицьк — пункт контролю на кордоні з Білоруссю